Pchan-lung může být 

 Pchan-lung-čcheng, město Pchan-lung – archeologické naleziště, pozůstatky města kultury Er-li-kang, v obvodu Chuang-pchi ve Wu-chanu;
 Pchan-lung (městský obvod) – městský obvod v městské prefektuře Kchun-ming v provincii Jün-nan;
 Pchan-lung-ťiang – řeka v Kchun-mingu v provincii Jün-nan vlévající se do jezera Tien.